

Osoby 

 Simón Bolívar – bohater walk o wyzwolenie Ameryki Południowej

Geografia 
Boliwia:
 Bolívar – prowincja Boliwii

Ekwador:
 Bolívar – miasto w Ekwadorze, w prowincji Carchi
 Bolívar – kanton w Ekwadorze, w prowincji Carchi
 Kanton Bolívar – kanton  w Ekwadorze, w prowincji Manabí 
 Bolívar – prowincja Ekwadoru

Kolumbia:
 Bolívar – departament w Kolumbii
 Bolívar – miejscowość i gmina w Kolumbii w departamencie Cauca
 Bolívar – miejscowość i gmina w Kolumbii w departamencie Santander
 Bolívar – miejscowość i gmina w Kolumbii w departamencie Valle del Cauca
 Simón Bolívar – szczyt górski w Kolumbii

Peru:
 Bolívar – prowincja Peru
 Bolívar – miasto w Peru

Urugwaj:
 Bolívar – miasto w Urugwaju, w departamencie Canelones

Wenezuela:
 Ciudad Bolívar – miasto w Wenezueli, stolica stanu Bolívar
 Bolívar – stan Wenezueli
 Bolívar – szczyt górski w Wenezueli